

Sigle 
 Officine Grandi Riparazioni – strutture attrezzate per la manutenzione, il rinnovamento e la riparazione di locomotive o carrozze
 Optimal Golomb Ruler – regolo di Golomb ottimale

Codici 
 OGR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bongor (Ciad)

Informatica 
 OGR – libreria software di GDAL